Список видов муравьёв Дании включает все виды муравьёв (семейство Formicidae, отряд Hymenoptera), обитающих в Дании. Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон, и года, в котором это произошло. Мирмекофауна Дании в 1943 году включала 34 естественных вида (Larsson, 1943), в 1979 — 47 видов (Collingwood, 1979). В настоящее время всего на территории Дании обнаружено более 50 видов муравьёв из 17 родов (с учётом 9 инвазивных и интродуцированных видов).

Camponotus

Crematogaster

Formica

Formicoxenus

Harpagoxenus

Hypoponera

Lasius

Leptothorax

Monomorium

Myrmecina 
 Myrmecina graminicola Latreille, 1802

Myrmica

Pheidole

Solenopsis

Stenamma

Technomyrmex

Temnothorax

Tetramorium

См. также 
 Список видов муравьёв Андорры
 Список видов муравьёв Швеции

Примечания

Литература 
 Jensen T. & Skøtt Chr., 1980. Danske Myrer. — Natur og museum 20 nr 1, 32 pp.
 Larsson, S. G. 1943. Myrer. — Danmarks Fauna. 43: 190 pp.

Ссылки 
 Myrer (Formicidae) (+ Фото муравьёв Дании)

Дания
муравьи дании
Списки:Дания
Природа Дании